Cabanas (en francès Cabannes) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Castro dei Volsci

Referències 

Municipis de les Boques del Roine